Ez a lista az A hírnökök (The Messengers) című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza. A sorozat 1. évad után végleg befejeződött 2015. július 24. -én. Magyarországon a sorozatot a AXN sugározta.

Évados áttekintés

Első évad (2015) 

Televíziós sorozatok epizódlistái